Милии или акантопагры () — род морских лучепёрых рыб из семейства спаровых. Распространены в Индийском и западной части Тихого океанов.

Тело высокое, яйцевидной формы, покрыто ктеноидной чешуёй. В спинном плавнике 10—13 жёстких и 10—15 мягких лучей. В анальном плавнике 3 жёстких и 8—10 мягких лучей; вторая колючка толще и длиннее третьей. Хвостовой плавник вильчатый.

Классификация 
В состав рода включают 20 видов:

Примечания 

Спаровые